

Канай — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Канай — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Канайський сільський округ